Qinggang (kinesiska: 青冈, 青冈乡) är en socken i Kina. Den ligger i storstadsområdet Chongqing, i den sydvästra delen av landet, omkring 210 kilometer öster om det centrala stadsdistriktet Yuzhong.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Chongqing
WP:Projekt Kina